Casarola ima više značenja:
 Casarola, Bergamo
 Casarola, Parma
 Casarola, Rimini